Saint-Martin-des-Champs puede referirse a: 

 Saint-Martin-des-Champs, comuna francesa situada en Cher.
 Saint-Martin-des-Champs, comuna francesa situada en Finisterre.
 Saint-Martin-des-Champs, comuna francesa situada en Mancha.
 Saint-Martin-des-Champs, comuna francesa situada en Sena y Marne.
 Saint-Martin-des-Champs, comuna francesa situada en Yvelines.
 Saint-Martin-des-Champs, comuna francesa situada en Yonne.

 El antiguo priorato de Saint-Martin-des-Champs es la sede del  Musée des Arts et Métiers de París.